Draco beccarii — вид ящериц из семейства агамовых. Является эндемиком Индонезии.

Этимология 
Видовое название beccarii дано в честь итальянского ботаника и путешественника Одоардо Беккари.

Распространение 
Встречается на следующих островах Индонезии: Бутунг, Кабаэна, Муна и восточный Сулавеси.

Описание 
Может достигать длины от носа до отверстия клоаки (SVL) 7,5 см при длине хвоста 14 см.

Примечания 

Летающие драконы
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1878 году
Беккари